Старотукмаклинский сельсовет — муниципальное образование в Кушнаренковском районе Башкортостана.

Административный центр — село Старые Тукмаклы.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Аюпов, Риф Салихович (2 сентября 1939 — 28 января 2015) — советский и российский историк и педагог, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998), почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2001).
 Мударисов, Миннегали Закирович (23 февраля 1947 — 24 марта 2015) — советский биатлонист, советский и российский тренер по биатлону. Мастер спорта СССР (1971), заслуженный тренер РСФСР (1989).
 Мустаев, Хашим Фатыхович (11 сентября 1918 —  24 декабря 2015) — артист балета, педагог-балетмейстер, заслуженный работник культуры БАССР(1988), заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан (1999), лауреат республиканской премии им. Мажита Гафури, один из основоположников профессионального балетного искусства и башкирской народной хореографии.

Примечания 

Муниципальные образования Кушнаренковского района
Сельские поселения Башкортостана